Jméno a příjmení František Dlouhý má více nositelů:

 František Dlouhý (sociální demokrat) (1889–1956) – politik sociální demokracie a člen čs. Národního shromáždění ve 30. letech 20. století
 František Dlouhý (národní socialista) (1904–1987) – národněsocialistický odborář, člen odbojové skupiny bývalé národněsocialistické strany za druhé světové války
František Dlouhý (malíř) – malíř působící v Jihlavě, Třebíči a Starém Městě
 František Dlouhý (přírodovědec) (1852–1912) – český středoškolský profesor a přírodovědec